Bamse ist der Name für

 Bamse, eine schwedische Cartoon-Figur
 Bamse (Schiffshund) (1937–1944), ein norwegischer Schiffshund während des Zweiten Weltkriegs
 RBS 23 BAMSE ein schwedisches Luftverteidigungssystem